Народний ансамбль гітаристів «Аделіта» () — це інструментальний ансамбль, створений у 1990 році у Вілейській дитячій школі мистецтв. Учасники ансамблю: вчителі та учні школи. У червні 2012 року ансамблю було надано звання «Народний».

Репертуар 
Репертуар ансамблю складається з творів та аранжувань Володимира Лаптика, творів білоруських та закордонних композиторів різних стилів, жанрів та епох. Серед них є твори, які є широко відомими та популярними, а також твори маловідомих авторів.

Дискографія

Учасники 
 Володимир Лаптик — керівник;
 Кирило Хацянович — гітарист;
 Єлизавета Касовська — гітаристка, грає на бубні;
 Діана Донець — гітаристка, грає на бубні;
 Захар Чачулін — гітарист;
 Павло Чарапан — гітарист;
 Владислав Лемешонак — гітарист;
 Ольга Григоніс — флейтистка;
 Андрій Барановський — гітарист, грає на маракасах;
 Леонід Новік — акордеоніст;
 Світлана Каркотко — вокалістка;
 Надія Лаптик — грає на скрипці;
 Єгор Кахановський — гітарист;
 Катерина Якутович — флейтистка;

Примітки

Посилання 
 
 Фотозвіт про концерт ансамблю  // «Рэгіянальная газета»

Музичні колективи, що з'явились 1990
Білоруські музичні гурти